

Localidades

 Sainte-Croix (Ain)
 Sainte-Croix (Aisne)
 Sainte-Croix (Aveyron)
 Sainte-Croix (Dordonha)
 Sainte-Croix (Drôme)
 Sainte-Croix (Lot)
 Sainte-Croix (Saône-et-Loire)
 Sainte-Croix (Tarn)

Desambiguações de topônimos